Којула има више значења:

 Којула (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Којула (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Којула (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Којула (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику